Kreis Höxter
 Höxter (stad)